Константин Осипов:
 Осипов, Константин Иванович (1875 — после 1907) — крестьянин, депутат II Государственной думы от Оренбургской губернии (1907).
 Осипов, Константин Павлович (1896—1919?) — военный министр Туркестанской республики, возглавивший в 1919 году антисоветский мятеж в Ташкенте.